

Sport

Calcio 
  Club Nacional de Football, società calcistica uruguaiana con sede a Montevideo.
  Corporación Deportiva Club Atlético Nacional, società calcistica colombiana con sede a Medellín.
  Club Nacional, società calcistica paraguaiana con sede a Asunción.
  Clube Desportivo Nacional, società calcistica portoghese con sede a Madera.
  Sociedade Esportiva Nacional, società calcistica brasiliana con sede a Santa Inês, Maranhão.

Nacional Futebol Clube 
 Nacional Futebol Clube, società calcistica brasiliana con sede a Manaus, Amazonas.
 Nacional Futebol Clube, società calcistica brasiliana con sede a Itaguaçu, Espírito Santo.
 Nacional Futebol Clube, società calcistica brasiliana con sede a Belo Horizonte, Minas Gerais.
 Nacional Futebol Clube, società calcistica brasiliana con sede a Pombal, Paraíba.
 Nacional Futebol Clube, società calcistica brasiliana con sede a Uberaba, Minas Gerais.
 Nacional Foot-Ball Club, società calcistica brasiliana con sede a Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

Nacional Atlético Clube 
 Nacional Atlético Clube, società calcistica brasiliana con sede a San Paolo, San Paolo.
 Nacional Atlético Clube, società calcistica brasiliana con sede a Fortaleza, Ceará.
 Nacional Atlético Clube, società calcistica brasiliana con sede a Muriaé, Minas Gerais.
 Nacional Atlético Clube, società calcistica brasiliana con sede a Belém, Pará.
 Nacional Atlético Clube, società calcistica brasiliana con sede a Cabedelo, Paraíba.
 Nacional Atlético Clube, società calcistica brasiliana con sede a Patos, Paraíba.
 Nacional Atlético Clube, società calcistica brasiliana con sede a Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
 Nacional Atlético Clube, società calcistica brasiliana con sede a Rolândia, Paraná.

Nacional Esporte Clube 
 Nacional Esporte Clube, società calcistica brasiliana con sede a Itumbiara, Goiás.
 Nacional Esporte Clube, società calcistica brasiliana con sede a Muriaé, Minas Gerais.

Pagine correlate 
El Nacional